Са́нкция (от ):
 Санкция нормы права — элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные последствия для лица, нарушившего содержащееся в такой норме правило.

 Санкция — мера воздействия, применяемая к правонарушителю и влекущая для него неблагоприятные последствия. Советская юриспруденция различала:
 уголовно-правовые санкции (лишение свободы и т. п.), налагаемые по решению суда;
 административно-правовые (штраф, административный арест), налагаемые административными органами;
 дисциплинарно-правовые (смещение на низшую должность, увольнение), налагаемые должностными лицами в отношении подчинённых;
 имущественные (неустойка), применяемые судом или арбитражем.

 Санкция — акт разрешения, утверждения, выражения согласия должностным лицом с предложенными действиями, решениями;
 Валидация
 Визирование
 Высочайшее повеление
 Королевская санкция
 Прагматическая санкция.

 в уголовно-процессуальном праве санкция — разрешение (согласие) прокурора на производство дознавателем, следователем процессуальных действий и принятие процессуальных решений (пункт 39 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ утратил силу в 2007 году, ФЗ от 05.06.2007 N 87-ФЗ).
 Конфирмация
 Вердикт

 Международно-правовые санкции — коллективные или односторонние принудительные меры, применяемые государствами или международными организациями к государству.
 Экономические санкции
 Санкции ООН

См. также 
 Рестрикция
 Военные издержки

Примечания

Литература